El término atrapamoscas canelo puede referirse a:

 Un nombre común de la especie de ave Neopipo cinnamomea en Venezuela;
 Un nombre común de la especie de ave Pyrrhomyias cinnamomeus en Colombia.